

Personen
 John Williams (accordeonist) een Amerikaans accordeonist
 John Williams (acteur), een Brits acteur
 John Williams (boogschutter), een Amerikaans boogschutter
 John Williams (basketballer), een Amerikaans basketballer
 John Williams (Bounty), een van de muiters van de Bounty
 John Williams (componist), een Amerikaans filmcomponist
 John Williams (coureur)
 John Williams (gitarist), een Australisch gitarist
 John Williams (missionaris), een Brits missionaris
 John Williams (presentator), een Nederlands presentator en acteur
 John Williams (ruiter), een Amerikaans ruiter
 John Williams (senator), oud-senator van Knoxville (Tennessee)
 John Williams (snookerscheidsrechter), Welsh snookerscheidsrechter
 John Williams (VC), Welsh soldaat, gedecoreerd in de Boerenoorlog
 John Williams (voetballer), een Engels voetballer
 John Edward Williams, een Amerikaans schrijver (Augustus en Stoner)
 John Owen Williams, Engels muziekproducer

Schepen
Er zijn zeven schepen genoemd naar de Britse missionaris John Williams. Al deze schepen werden gebruikt door het Londens Zendingsgenootschap.

 John Williams (schip)
 John Williams II
 John Williams III
 John Williams IV
 John Williams V
 John Williams VI
 John Williams VII